Municipio de Donnelly puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Donnelly (condado de Marshall, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Donnelly (condado de Stevens, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Stevens.